Sporrspindlar (Miturgidae) är en familj av spindlar som beskrevs av Simon 1885. Sporrspindlar ingår i ordningen spindlar, klassen spindeldjur, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Miturgidae 321 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar